Reza Szah Pahlawi (1878-1944) – szach Iranu w latach 1925–1941
 Mohammad Reza Pahlawi (1919-1980) – szach Iranu w latach 1941–1979
 Ali Reza Pahlawi I – młodszy brat Mohammada
 Cyrus Reza Pahlawi (ur. 1960) – najstarszy syn Mohammada, obecny pretendent do tronu 
 Ali Reza Pahlawi II (ur. 1966) – młodszy syn Mohammada

Inni potomkowie Rezy Szaha Pahlawiego:

 Golam Reza Pahlawi (ur. 1923)
 Abdul Reza Pahlawi (1924–2004)
 Ahmad Reza Pahlawi (1925–1981)
 Mahmud Reza Pahlawi (1926–2001)
 Hamid Reza Pahlawi (1932–1991)